Magical Mystery Tour, àlbum musical de The Beatles
 Observatori MMT (del seu nom en anglès Multiple Mirror Telescope), telescopi reflector situat a Arizona (Estats Units)
 Metilciclopentadienil tricarbonil de manganès (del seu nom en anglès Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl), compost orgànic de manganès usat per a augmentar l'índex d'octà d'un combustible